Фёдоровка — село в Енотаевском районе Астраханской области, административный центр Фёдоровского сельсовета.

История

География 
Находится в дельте реки Волги, на месте слияния ерика Подгорный и реки Воложка; близ районного центра Енотаевка.
Уличная сеть
состоит из 16 географических объектов:
 Переулок: Ленина пер.
 Улицы: ул. 1 Мая, ул. Комплекс, ул. Космонавтов, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Молодой Гвардии, ул. МТФ, ул. ОТФ, ул. Садовая, ул. Сельскохозяйственная точка

Население

Инфраструктура 
Объект почтовой связи (ул. Космонавтов, 3)

МОУ «ООШ с. Фёдоровка»

Сельский Дом культуры муниципального образования Фёдоровский сельсовет

Администрация МО Фёдоровский сельсовет

Примечания

Ссылки 
 Сельское отделение почтовой связи Фёдоровка

Населённые пункты Енотаевского района